Électorat peut désigner :

Histoire 
 la dignité d’électeur ou prince-électeur du Saint-Empire romain germanique, conférée :
 en vertu de la bulle d'or :
 à l'archevêque de Mayence ;
 à l'archevêque de Cologne ;
 à l'archevêque de Trèves ;
 au roi de Bohême ;
 au margrave de Brandebourg ;
 au duc de Saxe ;
 au comte palatin du Rhin ;
 ultérieurement :
 au duc de Bavière ;
 en vertu du recès d'Empire du  :
 au margrave de Bade ;
 au duc de Wurtemberg ;
 le territoire auquel était attaché la dignité de prince-électeur :
 l'Électorat de Mayence ;
 l'Électorat de Cologne, comprenant le Haut-Électorat et le Bas-Électorat ;
 l'Électorat de Trèves ;
 l'Électorat de Saxe ;
 l'Électorat de Bavière () ;
 l'Électorat de Brunswick-Lunebourg ;
 l'Électorat de Bade ;
 l'Électorat de Hesse-Cassel ;
 l'Électorat de Wurtemberg ;
 l'Électorat de Salzbourg ;
 l'Électorat de Wurtzbourg.

Droit 
 la qualité d'électeur.